UCS kan syfta på:

 UCS – en grundläggande teckenuppsättning, se Universal Character Set
 UCS – Djurgårdens IF:s ultrasgruppering, se Ultra Caos Stockholm
UCS – Union of Concerned Scientists se https://en.wikipedia.org/wiki/Union_of_Concerned_Scientists

Akronymer